De Noord-Binnensingel is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting van de kruising Sint-Martinusstraat/Straelseweg/Mercatorstraat tot aan de splitsing Parkstraat/Hogeweg. Vlak voor deze splitsing sluit de Helbeek aan op deze straat.

Geschiedenis 
Nadat de vestingwerken van Venlo bij Koninklijk Besluit vanaf 1867 werden gesloopt, kreeg Frits van Gendt de opdracht om een plan van uitleg te ontwerpen. Hij stelde plannen op om de hele vestingstad te ontsluiten, met voornamelijk smalle panden aan lange straten. Daartoe ontwierp hij drie singels: de Zuidsingel, de Oostsingel (buiten het spooremplacement dat later het Julianapark werd en na de Tweede Wereldoorlog hernoemd tot Burgemeester Van Rijnsingel, naar voormalig burgemeester Hermanus van Rijn) en de Noordsingel. Dit plan werd in 1872 gepresenteerd, en werd de jaren daarop verwezenlijkt. Daarbij werd echter de Noordsingel in drie stukken verdeeld: de Noord-Buitensingel, de Noord-Binnensingel en de Mercatorstraat.

Toen eenmaal de Straelseweg met de kruising aan deze singel werd verbonden, verviel de Noord-Binnensingel tot zijstraatje. Vanaf de jaren 60 verviel de straat zelfs tot achterstandsbuurt, maar dit veranderde rond de eeuwwisseling. De panden worden sindsdien gerenoveerd, en het markante pand Metropole op de hoek van de straat is een voorbeeld van de grondige binnensteedse renovatie geworden.

Straat in Venlo